Paranal steht für:

 Cerro Paranal, Berg im Norden Chiles
 (6836) Paranal, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Paranal-Observatorium